4146 Rudolfinum è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 11,2 km. Scoperto nel 1982, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2585049 UA e da un'eccentricità di 0,1073714, inclinata di 4,70367° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1982
Rudolfinum